Mechanicsburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mechanicsburg (Illinois)
 Mechanicsburg (Boone County, Indiana)
 Mechanicsburg (Henry County, Indiana)
 Mechanicsburg (Mississippi)
 Mechanicsburg (Ohio)
 Mechanicsburg (Pennsylvania)
 Mechanicsburg (Virginia)
 Mechanicsburg (West Virginia)
 Mechanicsburg Township (Sangamon County, Illinois)